

Sigle 
 SEAL Delivery Vehicle – minisommergibile per il trasporto tattico subacqueo
 Sistema di visione – apparato elettronico che esegue funzioni di visione artificiale
 Swimmer Delivery Vehicle – mezzo subacqueo di assalto per trasportare incursori in prossimità dell'obiettivo

Codici 
 SDV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sde Dov, Tel Aviv Yafo, Israele

Religione 
 S.D.V. – Società delle divine vocazioni (vocazionisti) 
 S.D.V. – Suore della divina volontà
 S.D.V. – Suore delle divine vocazioni (vocazioniste)

Sport 
 SDV – sigla UCI di Saunier Duval Team